NSI steht für:
 Neue Steuerungsinstrumente
 Flughafen Yaoundé Nsimalen International, kamerunischer Flughafen (IATA-Code)
 in den EU-Institutionen gebräuchliche Abkürzung für Nationale Statistikinstitute
 Nazionalen Statističeski Institut, National Statistical Institute of the Republic of Bulgaria, Statistisches Amt Bulgariens
 Nes Sóknar Ítrottarfelag, färöischer Fußballclub („Sportverein der Gemeinde Nes“), kurz NSÍ Runavík
 Niedersächsisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung e. V., Verein für die Berufsausbildung, Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter von Kommunalverwaltungen
 Nordisk Samisk Institutt, siehe Samische Hochschule#Geschichte
 Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka, slowenische Partei Neues Slowenien
 Nummern-Schalter-Impuls,  bei alten Telefonen ein Kontakt der Wählscheibe

nsi steht für:
 Nigerianische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

NSI